Samokov (en búlgaro: Самоков) es una ciudad de Bulgaria en la provincia de Sofía.

Geografía

Se encuentra a una altitud de 1029 msnm a 61 km de la capital nacional, Sofía.

Clima

Demografía
Según estimación 2012 contaba con una población de 27 436 habitantes.

Referencias

Enlaces externos
 Este artículo contiene datos geográficos extraídos de Google Earth.

Localidades de la provincia de Sofía